Cinq navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Shearwater:
 Le HMS Shearwater (1808) était un brick-sloop de 10 canons de la classe Cherokee, lancé en 1808 et vendu en 1832.
 Le HMS Shearwater (1837) était un canot de rampes en bois lancé en 1826 sous le nom de navire GPO Dolphin. il a été transféré à la Royal Navy et renommé en 1837, et a été vendu en 1857.
 Le HMS Shearwater (1861) était un sloop à hélice en bois de classe Rosario lancé en 1861 et démantelé en 1877.
 Le HMS Shearwater (1900) était un sloop de classe Condor lancé en 1900. Il a été transféré à la Marine royale canadienne en tant que navire de dépôt en 1915 et a été vendu en 1922.
 Le HMS Shearwater (L39) était un sloop de classe Kingfisher lancé en 1939 et vendu en 1947.